Podolec může být:

obecně
 část vinice, většinou dolní, pás podél cesty, kde se už nepěstuje vinná réva, ale ovocné stromy
 krajově podolek

místní název
 Podolec (Mladá Boleslav) – bývalá osada pod hradem v Mladé Boleslavi, dnes oficiálně označovaná jako místní část Mladá Boleslav III města Mladá Boleslav
 Podolec (Jestřebí) – bývalá osada pod hradem Jestřebí u Doks, dnes součást Jestřebí
 Podolec (Benátky nad Jizerou) – bývalá osada pod zámkem v Benátkách nad Jizerou, dnes součást obce
 Podolec (Mšeno) – původní venkovská část města Mšeno, dnes součást města
 Podolec – vesnice v Chorvatsku, součást města Vrbovec

příjmení osob
 spíše ale ve významu ten, kdo pochází z Podolí, kraje na východ od Podkarpatské Rusi.

Reference

Související články 
 Podolí
 Podůlší

Rozcestníky - místopisné jméno
Vinařství